Nom de catorze patriarques de Constantinoble:
Joan Crisòstom (398-404) 
 Joan II de Capadòcia (518-520) 
Joan III Escolàstic (565-577) 
 Joan IV Nesteutes (582-595) 
Joan V (669-675) 
 Joan VI (711-715).
Joan VII el Gramàtic (836-843) 
 Joan VIII Xifil·lí (1064-1075) 
Joan IX Agapit (1111-1134) 
 Joan X Camàter (1198-1206) 
Joan XI Bekkos (1275-1282) 
 Joan XII (1294-1303) 
Joan XIII Glykys (1315-1320) 
 Joan XIV Kalekas (1334-1347) 
 Altres personatges:
Joan de Constantinoble, escriptor romà d'Orient.